Franciaország
Rogliano, település Korzika szigetén, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Rogliano, község Calabria régióban, Cosenza megyében